Waking Up — второй студийный альбом американской рок-группы OneRepublic, выход которого состоялся 17 ноября 2009 года на лейбле «Interscope Records». Альбом поднялся на 21 место в Billboard 200 и был продан тиражом более 300 000 копий в США.

Об альбоме 
Waking Up вышел на лейбле «Interscope Records» 17 ноября 2009 года в Северной Америке, 20 ноября в Австралии, 18 января 2010 года в Великобритании. Расширенная версия альбома вышла в продажу в Северной Америке одновременно со стандартной. Альбом был закончен 25 августа 2009 года.

Первым синглом с альбома стала песня «All the Right Moves», который вышел на радио 29 сентября, а в продажу поступил 6 октября. Клип на эту песню вышел 8 октября. Достигнув 18 места в Billboard Hot 100, группа затем выпускает сингл «Everybody Loves Me» 20 октября 2009 года, после того как выложила кусочек этой песни и ещё три других песен на свой странице на MySpace. Сингл «Good Life» вышел в релиз 10 ноября, достигнув третьей позиции в Billboard Hot 100.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификация

История релиза

Примечания 

Альбомы OneRepublic
Альбомы, спродюсированные Райаном Теддером
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний